Schrammen ist der Nachname von:
Anton Schrammen (1869–1953), deutscher Paläontologe
Eberhard Schrammen (1886–1947), deutscher Maler
Jakob Schrammen (1871–1944), deutscher Architekt